

Тукташ — присілок, Балезінський район, Удмуртія
 Тукташ — присілок, Красногорський район, Удмуртія